Cejilla (spanisch) steht für

 Kapodaster (im Flamenco)
 Barré (Quergriff beim Gitarrenspiel)

Siehe auch:
 Sattel (Saiteninstrument) (cejilla de cabeza)
 Steg (Saiteninstrument), bei dem das Stegstäbchen als cejilla de puenta bezeichnet wird